Ко́бралово

 Кобралово (посёлок)
 Кобралово (деревня)
 Кобралово (станция)